

Patronymie
 Armin Hahne (1955- ) est un pilote automobile allemand.
 Hubert Hahne (1935-2019) est un pilote automobile allemand.
 Hans Hahne (1894–1944) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme